Vikariat steht für:

 Vikariat (evangelisch), praktische Ausbildungszeit für Pfarrer
 Vikariat (evangelisch-freikirchlich), Anfangsdienst der Pastoren des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
 Vikariat (katholisch), Amts- und Seelsorgebereich eines Vikars
 Vikariat (orthodox), Teilbereich einer Eparchie
 Vikariat (Hochschule), Stellvertretung im Bildungsbereich in der Schweiz

Siehe auch
 Generalvikariat
 Reichsvikar, Verweser im Heiligen Römischen Reich
 Bischofsvikar, Stellvertreter eines Bischofs